Обриње може бити:

 Горње Обриње, насеље у општини Глоговац, КиМ, Република Србија
 Доње Обриње, насеље у општини Србица, КиМ, Република Србија